Біограф — автор, що написав чиюсь біографію, життєпис, життєвий і творчий шлях. В добу маньєризму в Італії уславився художник і письменник Джорджо Вазарі тим, що написав біографії багатьох митців XV і початку XVI століть. Біогафії писали історики мистецтв XVII століття Карел ван Мандер, Джованні Беллорі, Юхим фон Зандрарт, Бальдінуччі, Джованні Бальоне та інші.
 Біограф — різновид кінокамери, що винайдена у 1896 році, для створення кінострічок. Автор винаходу — Жорж Демені.
 Біограф — застаріла і відкинута нині назва кінематографа на початку XX століття у Російській імперії. Має історичне значення.